A competição do individual feminino foi um dos eventos do tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no Varsity Stadium entre os dias 14 e 18 de julho.

Calendário
Horário local (UTC-4).

Medalhistas

Resultados

Qualificação

Fase final

Finais

Chave superior

Chave inferior

Eventos do tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de 2015